Касим (Касым)-хан: Касим-хан (Бухарский эмират) — правитель Чиракчинского бекства Бухарского эмирата.
 Касим-хан (Касимовское ханство) (1452—1469) — царевич, касимовский правитель.
 Касым-хан (Казахское ханство) (1445—1521) — правитель Казахского ханства в 1511−1521 годах, сын Жанибек-хана.
 Касим I — астраханский хан.
 Касим II (1532—1533) — астраханский хан.